Liu kan syfta på:

 LiU – ett svenskt statligt universitet, se Linköpings universitet
 Liu, Estland – en by
 Liu-Liu  – ett periodiskt vattendrag i Angola
 Liu-familjen – en klan i Kina
 Liu (namn) – ett vanligt kinesiskt släkt- eller efternamn, samt personer med namnet
 Liu (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer